Raithelh. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jörg H. Raithelhuber
 Jørg H. Raithelhuber

Robotskapade auktorsförkortningar